«Вавилон и Библия» — название нескольких литературных произведений.

 «Вавилон и Библия» (, январь 1902 и 1903) — два реферата немецкого ассириолога Фридриха Делича, в которых — в свете исследований в Вавилонии — автором отвергнут божественный характер Библии и высказана её зависимость от Вавилона. Ответная полемика составила целую литературу (Bibel und Babellitteratur).
 «Вавилон и Библия» (Киев, 1903) — отклик профессора духовной академии В. П. Рыбинского на труд Ф. Делича.
  (1904—1906) — драма, «арабская фантазия в двух действиях» немецкого писателя Карла Мая.

Примечания